Замок Монфор:
 Замок Монфор — замок на юге Франции в коммуне Арш департамента Канталь; XIV—XVIII век, закрыт для свободного посещения.
 Замок Монфор — замок на юго-западе Франции в коммуне Витрак департамента Дордонь.
 Замок Монфор — замок на востоке Франции в коммуне Монтиньи-Монфор департамента Кот-д’Ор;
 Замок Монфор — замок на востоке Франции в коммуне Сен-Сюльпис департамента Савойя;
 Монфор — замок-крепость крестоносцев на севере Израиля, в Верхней Галилее.
 См. также 
 Монфор
 Монфорт